Druga nogometna liga Herceg-Bosne je svoje četvrto izdanje imala u sezoni 1997./98. Sudjelovala su 24 kluba podijeljena u dvije skupine.

Ljestvice

Sjever

Jug

Poveznice 
 Prva nogometna liga Herceg-Bosne 1997./98.
 Treći rang nogometne lige Herceg-Bosne 1997./98.

Izvori 
 Iljo Dominković: 70 godina NK "Sloga", Tolisa : (1947. – 2017.), Tolisa, 2017,  (str. 229-234)
 forum.sportsport.ba prema listu Sportske novosti i arhivama, pristupljeno 10. lipnja 2016.
 

1997-98
1997-98
 HB 2